Ngozi peut désigner :
 Ngozi, une ville du Burundi, située dans le nord du pays ;
 la province de Ngozi, une subdivision du Burundi ;
 le Ngozi, un volcan de Tanzanie;
 Ngozi ou Ngovi mot swahili signifiant: « peau », « cuir » mais aussi «== football== » ou « compétition de football ».

Homonymie